OC Oerlikon - Zwitsers technologieconcern, voorheen Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon
 Oerlikon Balzers - Zwitsers bedrijf in coatings en deel van OC Oerlikon
 Oerlikon Contraves - een Zwitsers bedrijf in wapens en bijbehorende systemen
 Oerlikon (Zürich) - een voormalige gemeente en stadsdeel van Zürich
 Station Zürich Oerlikon - een station in dit stadsdeel